Марраны может означать:

 Марраны — крещёные евреи в Испании и Португалии.
 Марраны (Прыгуны) — вымышленный народ в сказках А. М. Волкова.